Austen – variante inglese del nome proprio di persona Agostino
Jane Austen – scrittrice britannica
Louie Austen – musicista e cantante austriaco